Arzel est un patronyme breton porté notamment par :

 Alphonse Arzel ( - ), homme politique français
 François Arzel ( - ), résistant français
 Gildas Arzel ( - ), auteur, compositeur interprète de chansons de variétés, guitariste
 Nolwenn Arzel ( - ), harpiste française

Patronyme breton